Ok Tedi steht für:

 Ok Tedi (Fluss), einen Fluss im Westen Papua-Neuguineas auf der Insel Neuguinea
 Tagebau Ok Tedi, ein am Ok-Tedi-Fluss gelegener Gold-, Eisen- und Kupfer-Tagebau
 Ok Tedi Mining Limited, die den Tagebau Ok Tedi betreibende Bergbaugesellschaft